52. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 10 i 12 maja 2007 w Hartwall Areena w Helsinkach przez fińskiego nadawcę publicznego Yleisradio (Yle). Koncerty konkursowe poprowadzili osobowość fińskiej telewizji Jaana Pelkonen, fiński muzyk i aktor Mikko Leppilampi, a także Krisse Salminen, która w finale gościnnie przeprowadzała wywiady za kulisami (w tzw. green roomie).

Finał konkursu wygrała Marija Šerifović, reprezentantka Serbii z piosenką „Molitva” autorstwa Vladimira Graića i Saša Miloševića Mare’a, za którą otrzymała łącznie 268 punktów.

Przebieg konkursu 
Dzięki zwycięstwu zespołu Lordi, reprezentanta Finlandii w 51. Konkursie Piosenki Eurowizji w 2006, prawo do organizacji konkursu w 2007 otrzymała fińska telewizja Yle.

Oficjalnym sponsorem konkursu został międzynarodowy operator telekomunikacyjny TeliaSonera oraz producent implantów dentystycznych Nobel Biocare. Koszt organizacji konkursu wyniósł telewizję Yleisradio ok. 14 milionów euro, z czego ok. 4 miliony zapewnił fiński rząd.

Za reżyserię koncertów odpowiadał Rami Lindholm z Yle.

Lokalizacja 

Konkurs odbył się w hali Hartwall w Helsinkach, stolicy Finlandii. 

Oprócz Helsinek, do organizacji konkursu zgłosiły się jeszcze dwa miasta – Espoo (drugie największe miasto w Finlandii), i Turku.

Losowanie półfinałów 
12 marca 2007 w Finland House odbyło się losowanie kolejności występów podczas półfinału i finału Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas ceremonii po raz pierwszy wprowadzono tzw. dzikie karty, dzięki którym pierwszych pięciu półfinalistów oraz trzem finalistów miało możliwość wyboru numeru startowego podczas koncertu. Z tego prawa skorzystały: Austria, Andora, Słowenia, Turcja, Łotwa (półfinały) i Armenia, Ukraina i Niemcy (finały). Tego samego dnia ustalono także kolejność podawania punktów w finałowej prezentacji głosów.

Kraje uczestniczące

Powracający artyści 
Podczas 52. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięło udział kilku artystów, którzy reprezentowali swój kraj w poprzednich latach. Reprezentant Islandii – Eiríkur Hauksson – uczestniczył w konkursach w 1986 (jako członek zespołu ICY) oraz 1991 (jako członek norweskiego zespołu Just 4 Fun). Cypryjska artystka Evridiki dwukrotnie wystąpiła w barwach swojego kraju: w 1992 i 1994, holenderska reprezentantka Edsilia Rombley wystartowała wcześniej w konkursie w 1998, a macedońska wokalistka Karolina Goczewa – w 2002.

Wyniki

Półfinał 

Legenda:

 Tabela punktacyjna półfinału

Finał 

Legenda:

 Tabela punktacyjna finału

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona konkursu

Konkurs Piosenki Eurowizji 2007
2007 w muzyce
2007 w Finlandii
Historia Helsinek